Шо́мбург ():

  (1905—1998) — американский художник-иллюстратор.
  (1874—1938) — американский историк и публицист.
 Шомбург, Роберт Герман (1804—1865) — немецкий исследователь на службе Великобритании; британский консул.
 Шомбург, Рихард (1811—1891) — немецкий исследователь, ботаник, директор ботанического сада в Аделаиде.
 Шомбург, Отто Рудольф фон (ум. 1709) — военачальник, генерал-майор русской кавалерии.

См. также